

Musica 
 On Target – album dei Fastway del 1988
 On Target – album dei Bangalore Choir del 1992

Altro  
 On Target – videogioco